Niemcy:
 Zella – dzielnica gminy Willingshausen w kraju związkowym Hesja, w powiecie Schwalm-Eder

Inne:
 Zella – klasztor

Zobacz też:
 Zella-Mehlis
 Zella/Rhön